Porpoise steht für:
 englischer Trivialname für Schweinswale
 Porpoise (Schiff), US-amerikanische Brigantine
 Porpoising, eine Art Hüpfen des Fahrzeugs bei hoher Geschwindigkeit, das auf den Bodeneffekt zurückzuführen ist

Sonstiges:
 Porpoise-Becken, Seebecken vor der Banzare-Küste, Wilkesland, Antarktika
 Porpoise Bay, Bucht an der Banzare-Küste, Wilkesland, Antarktika
 Porpoise Bay Provincial Park, Nationalpark in British Columbia, Kanada
 Porpoise-Canyon, Tiefseegraben vor der Clarie-Küste, Wilkesland, Antarktika
 Porpoise-Subglazialhochland, Hochplateaus im Wilkesland, Antarktika

Siehe auch:
 Porpoise-Klasse, U-Boot-Klasse